Charter kan have flere forskellige betydninger:

 Charter (politik) – en engelsk betegnelse for et frihedsbrev.

Se også
 Charterferie – en rejseform.
 Charterfly – leje og benyttelse af fly.